Awake kan syfta på:
 Awake (Dream Theater) – ett album av Dream Theater
 Awake (L'Arc-en-Ciel) – ett album av L'Arc~En~Ciel
 Awake (Secondhand Serenade) – ett album av Secondhand Serenade
 Awake (Skillet) – ett album av Skillet
 Awake (film) – en film från 2007
 Awake (Tycho) – ett studioalbum av den amerikanske musikern Tycho